Подводные лодки класса Кило — собирательное обозначение, принятое в NATO для двух проектов российских подводных лодок:

 Подводные лодки проекта 877 «Палтус»
 Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка»

См. также 
 Список подводных лодок проектов 877 и 636